La Route nationale 237 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 237 en Argentine ;
 Route nationale 237 en Belgique ;
 Route nationale 237 en France métropolitaine.

Voir aussi